Die Tata Open 2004 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Januar 2004 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar Open sowie in Adelaide die AAPT Championships gespielt. Beide zählten, wie die Tata Open, zur Kategorie der International Series.

Titelverteidiger Paradorn Srichaphan aus Thailand erreichte dieses Jahr als Setzlistenzweiter zum dritten Mal in Folge das Finale, wo er dem topgesetzten Spanier Carlos Moyá in drei Sätzen unterlag. Für Moyá war es der 15. Karrieretitel.
Im Doppel siegten im Vorjahr Julian Knowle und Michael Kohlmann, die dieses Jahr als an zwei gesetzte Paarung in der zweiten Runde ausschieden. Es gewann die spanische Paarung aus Rafael Nadal und Tommy Robredo ihren ersten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 355.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 15 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 13 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 14 kB)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Chennai